The Catch – avvenimento del football americano
The Catch – serie televisiva statunitense
The Catch – album musicale dei Nazareth